

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Eliminacje 
 Drabinka eliminacji

Bibliografia 
 

French Open 2002
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎